Boyl – antica casata nobiliare sarda di origini spagnole
 Palazzo Boyl – edificio locato a Cagliari
 Palazzo Boyl – edificio locato a Milis
 Gioacchino Boyl di Putifigari – politico italiano